Gouverneur de la Grenade peut faire référence :
 aux gouverneurs coloniaux de la Grenade entre 1649 et 1974 ;
 aux gouverneurs généraux de la Grenade depuis l'indépendance du pays en 1974.